Châtenay puede referirse a: 

 Châtenay, comuna de Ain (Francia).
 Châtenay, comuna de Eure y Loir (Francia).
 Châtenay, comuna de Isère (Francia).
 Châtenay, comuna de Saona y Loira (Francia).
 Châtenay-en-France, comuna de Valle del Oise (Francia).
 Châtenay-Malabry, comuna de Altos del Sena (Francia).
 Châtenay-sur-Seine, comuna de Sena y Marne (Francia).